

Вулиця В'ячеслава Липинського 
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Звенигородка.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця В'ячеслава Липинського — вулиця в місті Любомль.

Вулиця Липинського 
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Зборів.
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Липинського — вулиця в місті Чернігів.

Провулок В'ячеслава Липинського 
 Провулок В'ячеслава Липинського — провулок в місті Любомль.

Вулиці, названі на честь людей